Skiren kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skiren (Fliseryds socken, Småland), sjö i Högsby kommun,  (63,6 ha)
Skiren (Gamleby socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (22,3 ha)
Skiren (Gärdserums socken, Småland, 645210-151791), sjö i Åtvidabergs kommun,  (31,4 ha)
Skiren (Gärdserums socken, Småland, 645433-152117), sjö i Åtvidabergs kommun,  (42,7 ha)
Skiren (Gårdveda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (22,3 ha)
Skiren (Tveta socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun och Högsby kommun,  (58,8 ha)
Skiren (Överums socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (51,2 ha)
Lilla Skiren (Björsäters socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (14,7 ha)
Lilla Skiren (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (23,1 ha)
Skiren (Kvillinge socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (17,4 ha)
Skiren (Regna socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (11,5 ha)
Skiren (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (41,6 ha)
Skiren (Stjärnorps socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (58,4 ha)
Skiren (Västra Eneby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (23,8 ha)
Skiren (Östra Ryds socken, Östergötland), sjö i Söderköpings kommun,  (31,6 ha)
Stora Skiren (Björsäters socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (45,8 ha)
Stora Skiren (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (1,04 km²)
Skiren (Bettna socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (5,67 ha)
Skiren (Eskilstuna socken, Södermanland), sjö i Eskilstuna kommun, 
Skiren (Kila socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (36,6 ha)
Skiren (Askersunds socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,  (21 ha)
Skiren (Laxå socken, Närke), sjö i Laxå kommun,  (21,9 ha)
Skiren (Lerbäcks socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,  (12,1 ha)
Skiren (Snavlunda socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,  (43,1 ha)
Skiren (Svennevads socken, Närke), sjö i Hallsbergs kommun, 
Skiren, Uppland, sjö i Österåkers kommun,  (10 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn